A 2022-es E3 Saxo Bank Classic országúti-kerékpárversenyt március 25-én rendezték. A verseny a sorozat történetének 64., a 2022-es UCI World Tour 9. versenye volt.

Indulók

Végeredmény

E3 Saxo Bank Classic